Ка́лайоки () — река в России, протекает по территории Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района Карелии. Устье реки находится в 24 км от устья Иййоки по левому берегу. Длина реки составляет 11 км.

Река берёт начало в 2 км северо-восточнее бывшей деревни Ийярвенкюля, находившейся на северо-восточном берегу озера Куренлампи (). Далее река втекает в озеро Саарилампи () на высоте 100 м над уровнем моря, протекает озёра Паюлампи (), Тимертлампи (), озеро без названия и Вяярялампи (), потом течёт на юг через болота Васкисуо () и Васкиламменсуо (), затем принимает левый приток Кюльмяоя () (берущий начало из озера Ниясъярви), после чего, протекая болото Вийтасиллансуо (), уже втекает в реку Иййоки на высоте 74 м над уровнем моря.

Населённые на реке отсутствуют.

Название 
Название реки переводится как «рыбная река».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212102000010733.

Примечания 

Реки Лахденпохского района
Бассейн Иййоки (река, впадает в Ладожское озеро)